Borgasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Borgasjön (Klippans socken, Skåne), sjö i Klippans kommun,  (7,09 ha)
Borgasjön (Slimminge socken, Skåne), sjö i Skurups kommun,  (5,4 ha)
Borgasjön (Almesåkra socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (8,47 ha)
Borgasjön (Färgaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Borgasjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (16,6 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn